III Всемирные игры прошли в западногерманском городе Карлсруэ с 20 по 30 июля 1989 года. Проведены соревнования по 19 видам спорта, а также по пяти видам спорта проведены показательные выступления.

Программа 
     Показательные виды спорта

Распределение наград

Ссылки 
 Официальный сайт IWGA

Всемирные игры 1989
Спорт в Германии в 1989 году
Международные спортивные соревнования в Карлсруэ
Июль 1989 года
Международные спортивные соревнования в ФРГ